Shushica – wieś w zachodniej Albanii w okręgu Wlora
 Shushica – wieś w środkowej Albanii w okręgu Elbasan, w gminie Gostimë